Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Marka:

W Polsce 
 Kościół św. Marka w Domatkowie
 Kościół św. Marka w Krakowie
 Kościół św. Marka w Żywcu

Na świecie 
 Koptyjska katedra św. Marka w Aleksandrii
 Kościół św. Marka w Jerozolimie
 Bazylika św. Marka w Rzymie
 Bazylika św. Marka w Wenecji
 Kościół św. Marka w Zagrzebiu

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Marek, św.